

Musica 
 Blackstar – gruppo musicale heavy metal inglese
 Blackstar – traccia dell'album Wish Upon a Blackstar di Celldweller del 2009
 Blackstar – singolo di David Bowie del 2015
 Blackstar – album di David Bowie del 2016

Altro 
 Blackstar – serie animata statunitense
 Blackstar Amplification – azienda inglese di amplificatori ed effetti per chitarre

Pagine correlate 
 Black Star